Юзеф Гиларий Гловацкий (; ,  — , , Царство Польское, Российская империя) — польский художник, сценограф.

Биография 
Родился в семье театрального декоратора Антония Гловацкого (1750—1811). Первые уроки живописи с 1806 года получил у отца.

Уже в 1807 году создал свои первые декорации для театра в Минске. В 1808 году начал заниматься учиться живописи в Вильно под руководством Яна Рустема.

Во время учёбы разработал и реализовал украшения для Вильнюсского театра.

После окончания университета в Вильно стал преподавателем перспективы в альма матер. В 1818 году расписал стены в нижнем зале университета. В 1821—1825 годах работал на литографическом отделении университета.

В 1826 году переселился в Варшаву, где по заказу Людвика Михала Паца создал серию из семи изображений его имений на стенах дворца генерала в польской столице. Кроме проектирования театральной сценографии, занимался станковой живописью и литографией. Автор портретов, картин исторического жанра и др.

Ему принадлежат сценографические постановки ряда опер, таких как «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти, «Итальянка в Алжире» Джоакино Россини и «Вольный стрелок» Карла Марии фон Вебера.

Картины Юзефа Гловацкого хранятся ныне в Национальном музее в Варшаве.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Художники по алфавиту
Художники-портретисты Польши
Художники исторического жанра
Сценографы Польши
Выпускники Вильнюсского университета
Преподаватели Вильнюсского университета